Ledtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ledtjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Ledtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Ledtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 699690-151257), sjö i Ragunda kommun, 
Ledtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700826-153645), sjö i Ragunda kommun, 
Ledtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701495-152863), sjö i Ragunda kommun, 
Ledtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696658-145887), sjö i Bräcke kommun, 
Ledtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696665-145946), sjö i Bräcke kommun, 
Ledtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn